66-й чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в Швеции, в городах Карлстад, Гётеборг и Йёнчёпинг с 26 апреля по 11 мая 2002 года. Чемпионом мира впервые стала Словакия, обыграв в финале в Гётеборге сборную России со счётом 4:3. Словаки в четвертьфинале против Канады и в полуфинале против Швеции уступали 0:2 по ходу матча, но оба раза победили. Сборная Швеции второй год подряд стала бронзовым призёром.

Дальневосточный отборочный этап 
Дальневосточный отборочный этап проходил с 15 октября по 17 октября 2001 года в Харбине, Китай.

Результаты

Время начала матчей местное (UTC+8).

Предварительный этап

Группа А 
Положение

Группа В 
Положение

Группа С 
Положение

Группа D 
Положение

Квалификационный этап

Группа E 
Положение

Группа F 
Положение

Утешительный этап 
Положение

Как представитель дальневосточной классификации, Япония остаётся в высшем дивизионе, а польская и итальянская команды покидают высший дивизион.

Финальный этап

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки 
 MVP чемпионата:  Мирослав Шатан
 Вратарь:  Максим Соколов
 Защитник:  Даниэль Чернквист
 Нападающий:  Никлас Хагман

Символическая сборная турнира

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная США

Чемпион

Примечания 

Апрель 2002 года
Май 2002 года
Спорт в Швеции в 2002 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Международные спортивные соревнования в Карлстаде
Международные спортивные соревнования в Йёнчёпинге
Чемпионаты мира в Швеции